Santa Rosa (departement van Catamarca), een departement in de Argentijnse provincie Catamarca. 
Santa Rosa (departement van Guatemala), een departement van Guatemala.
Santa Rosa (departement van Mendoza), een departement in de Argentijnse provincie Mendoza.